Cantilo ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Cantilo (1871–1944), argentinischer Politiker, Bürgermeister, Gouverneur, Mitglied der Unión Cívica Radical
 José María Cantilo (1877–1953), argentinischer Diplomat und Außenminister